Microtus kikuchii és una espècie de rosegador de la família dels cricètids. És endèmic de l'illa de Taiwan.

Referències

Enllaços externs 

  

kikuchii